Ain Cheggag kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Cheggag, ort, Fès-Boulemane, 
 Ain Cheggag (kommun i Marocko), Fès-Boulemane, Sefrou, 

Robotskapade Marockoförgreningar